Des élections municipales de 2020 dans les Alpes-Maritimes étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). La date du second tour est fixée par décret du  au .

Le département des Alpes-Maritimes compte 163 communes, dont 78 de plus de  où les conseillers municipaux seront élus selon un scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire.

Dans les communes de moins de , l'élection se fait suivant un scrutin majoritaire plurinominal.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Antibes 
 Maire sortant : Jean Leonetti (LR)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 27 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aspremont 
 Maire sortant : Alexandre Ferretti (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Auribeau-sur-Siagne 
 Maire sortant : Jacques Varrone (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaulieu-sur-Mer 
 Maire sortant : Roger Roux (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Beausoleil 
 Maire sortant : Gérard Spinelli (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Berre-les-Alpes 
 Maire sortant : Maurice Lavagna (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Biot 
 Maire sortant : Guilaine Debras (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Blausasc 
 Maire sortant : Michel Lottier (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Breil-sur-Roya 
 Maire sortant : André Ipert (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire (CA de la Riviera française)

Cabris 
 Maire sortant : Pierre Bornet (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Cagnes-sur-Mer 
 Maire sortant : Louis Nègre (LR)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cannes 
 Maire sortant : David Lisnard (LR)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 29 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cantaron 
 Maire sortant : Gérard Branda (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cap-d'Ail 
 Maire sortant : Xavier Beck (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Carros 
 Maire sortant : Charles Scibetta (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Castagniers 
 Maire sortant : Jean-François Spinelli (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Castellar 
 Maire sortant : Huguette Layet (CNIP)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Châteauneuf-Grasse 
 Maire sortant : Emmanuel Delmotte (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Colomars 
 Maire sortant : Isabelle Brès (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Contes 
 Maire sortant : Francis Tujague (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Drap 
 Maire sortant : Robert Nardelli (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Èze 
 Maire sortant : Stéphane Cherki (UDI)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Falicon 
 Maire sortant : Gisèle Kruppert (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Gattières 
 Maire sortant : Pascale Guit (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Gilette 
 Maire sortant : Patricia Demas (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Gorbio 
 Maire sortant : Michel Isnard (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Grasse 
 Maire sortant : Jérôme Viaud (LR)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 29 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

L'Escarène 
 Maire sortant : Pierre Donadey (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Colle-sur-Loup 
 Maire sortant : Jean Bernard Mion (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Gaude 
 Maire sortant : Bruno Bettati (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

La Roquette-sur-Siagne 
 Maire sortant : Jacques Pouplot (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Trinité 
 Maire sortant : Jean-Paul Dalmasso (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Turbie 
 Maire sortant : Jean-Jacques Raffaele (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lantosque 
 Maire sortant : Jean Thaon (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Bar-sur-Loup 
 Maire sortant : Willy Galvaire (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Broc 
 Maire sortant : Phillipe Heura (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Cannet 
 Maire sortant : Yves Pigrenet (LR)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Rouret 
 Maire sortant : Gérald Lombardo (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Tignet 
 Maire sortant : François Balazun (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Levens 
 Maire sortant : Antoine Véran (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Lucéram 
 Maire sortant : Michel Calmet (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mandelieu-la-Napoule 
 Maire sortant : Sébastien Leroy (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Menton 
 Maire sortant : Jean-Claude Guibal (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mouans-Sartoux 
 Maire sortant : Pierre Aschieri (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mougins 
 Maire sortant : Richard Galy (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nice 

 Maire sortant : Christian Estrosi (LR)
 69 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 65 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Opio 
 Maire sortant : Thierry Occelli (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Pégomas 
 Maire sortant : Gilbert Pibou (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Peille 
 Maire sortant : Cyril Piazza (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Peillon 
 Maire sortant : Jean-Marc Rancurel (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Peymeinade 
 Maire sortant : Gérard Delhomez (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Puget-Théniers 
 Maire sortant : Robert Velay (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roquebillière 
 Maire sortant : Gérard Manfredi (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Roquebrune-Cap-Martin 
 Maire sortant : Patrick Césari (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roquefort-les-Pins 
 Maire sortant : Michel Rossi (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-André-de-la-Roche 
 Maire sortant : Honoré Colomas (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Blaise 
 Maire sortant : Jean-Paul Fabre (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Cézaire-sur-Siagne 
 Maire sortant : Claude Blanc (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Étienne-de-Tinée 
 Maire sortant : Colette Fabron (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jean-Cap-Ferrat 
 Maire sortant : Jean-François Dieterich (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jeannet 
 Maire sortant : Jean-Michel Sempéré (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Laurent-du-Var 
 Maire sortant : Joseph Segura (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-du-Var 
 Maire sortant : Hervé Paul (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Martin-Vésubie 
 Maire sortant : Henri Giuge (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Paul-de-Vence 
 Maire sortant : Joseph Le Chapelain (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Vallier-de-Thiey 
 Maire sortant : Jean-Marc Delia (NC)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Agnès 
 Maire sortant : Albert Filippi (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Sospel 
 Maire sortant : Marie-Christine Thouret (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Spéracèdes 
 Maire sortant : Joël Pasquelin (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Tende 
 Maire sortant : Jean-Pierre Vassallo (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Théoule-sur-Mer 
 Maire sortant : Georges Botella (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Tourrette-Levens 
 Maire sortant : Alain Frère (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Tourrettes-sur-Loup 
 Maire sortant : Damien Bagaria (MoDem)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valbonne 
 Maire sortant : Christophe Etoré (DVC)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vallauris 
 Maire sortant : Michelle Salucki (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vence 
 Maire sortant : Catherine Le Lan (DVC)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villefranche-sur-Mer 
 Maire sortant : Christophe Trojani (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Villeneuve-Loubet 
 Maire sortant : Lionnel Luca (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 :  habitants)
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Articles connexes 
 Élections municipales françaises de 2020
 Élections municipales en France
 Élections municipales de 2020 à Nice
 Politique dans les Alpes-Maritimes
 Liste des communes des Alpes-Maritimes

Notes

Références 

Alpes-Maritimes
Municipales, 2020